Il doppio del torneo di tennis South Australian Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Craig A. Miller e Eric Sherbeck che hanno battuto in finale Broderick Dyke e Rod Frawley 6–3, 4–6, 6–4.

Teste di serie 

 Mike Bauer /  Pat Cash (quarti di finale)
 Broderick Dyke /  Rod Frawley (finale)

 John Alexander /  John Fitzgerald (primo turno)
 David Graham /  Laurie Warder (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Australian Open 1983